Western Trails – film western del 1926 diretto da Horace B. Carpenter (come H.B. Carpenter)
Western Trails – film del 1938 diretto da George Waggner